

Patronymes 
Ferranti est un patronyme italien ou corse, porté par les personnes suivantes, de nationalité italienne ou d'origine italienne :
 Sebastian Ziani de Ferranti, inventeur anglais
 Basil de Ferranti, petit-fils de Sebastian Ziani de Ferranti, député conservateur britannique.
 Marco Aurelio Zani de Ferranti (1801-1878), guitariste italien du 
 Gastone Ferranti, producteur d'actualités cinématographiques
 Ferrante Ferranti, photographe italien ayant illustré des livres de Dominique Fernandez
 Marie Ferranti, (née en 1962), écrivain française
 Seth Ferranti (né en 1972), journaliste et écrivain américain
 Sharon Ferranti, actrice et réalisatrice américaine d'origine italienne

Autres usages

Sports 
 Le Ferranti Thistle Football Club est l'ancien nom du club écossais de football Livingston Football Club

Sciences 
 L'effet Ferranti, phénomène physique découvert par Sebastian Ziani de Ferranti

Entreprises 
 Ferranti, puis Ferranti Limited, puis Ferranti International plc, est une entreprise de matériel électrique fondée par Sebastian Ziani de Ferranti en 1905 et qui fit faillite en 1993. Elle était spécialisée dans l'électronique de défense, les ordinateurs et les équipements pour les réseaux électriques
 Ferranti Packard, entreprise de fabrication de transformateurs, anciennement filiale de la précédente.

Informatique 
 Le Ferranti Mark I fut un des premiers ordinateurs généralistes.